Лесопилка может означать:

 Лесопилка или лесопильня — предприятие первичной обработки древесины на лесоматериалы
 «Лесопилка» — просторечное наименование Санкт-Петербургской государственной лесотехнической академии